Sciurus bezeichnet die Gattung der Eichhörnchen.

Sciurus ist der Name folgender Personen:
 Johann Sciurus (auch: Eichhorn, Aichorn; * um 1518, † 1564), deutscher Mathematiker, Philologe und evangelischer Theologe